Карамышка — село в Татищевском районе Саратовской области в составе сельского поселения Октябрьское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров по прямой на запад от районного центра поселка Татищево.

История
Село впервые упоминается в 1763 году как владение княгини  Кильдишевой Евдокией Семёновной.  Последним помещиком был Михаил Николаевич Беклемишев, заложивший знаменитый Карамышский парк. В советское время работали колхозы «Большевик» , им. Чапаева и им. Ефимова-Саратовца.

Население 
Постоянное население составляло 446 человек в 2002 году (русские 81%) , 420 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Татищевского района